Ptolemeu Sóter (em grego, Πτολεμαίος Σωτήρ, «Ptolemeu Salvador») foi um nome comum a dois faraós egípcios:

 Ptolemeu I Sóter (367–283 a.C.);
 Ptolemeu IX Sóter II (143–81 a.C.).

Desambiguação